

Кашінг — місто, штат Айова
 Кашінг — місто, штат Мен
 Кашінг — місто, штат Оклахома
 Кашінг — місто, штат Техас
 Кашінг — селище, штат Небраска